God morgon kan syfta på:

 God morgon (Chips-låt) – Chips bidrag till den svenska Melodifestivalen 1981
 God morgon (Frukostklubben) – en sång som inledde radioprogrammet Frukostklubben
 God Morgon (juice) – juiceprodukter producerade av Arla Foods
 God morgon (Uno & Irma-låt) – Uno Sveningssons och Irma Schultz Kellers bidrag till den svenska Melodifestivalen 2007

Se även 
Nyhetsmorgon – som under en period hette Gomorron.